Юксель () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Юксель, Атакан (род. 1985) — турецкий борец греко-римского стиля.
 Юксель, Джелиль (род. 1998) — турецкий футболист, полузащитник.